Седелья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 32 км². Население — 687 человек (на 2010 год). Расстояние — 59 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги